Nāder Golī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nāder Golī (ort i Iran), Västazarbaijan, 
 Rūdkhāneh-ye Nāder Golī (vattendrag), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar